Меру може значити:

 Меру - народ из групе Банту народа који живи у Кенији
 Меру - планина вулканског порекла у Танзанији
 Меру - град у Источној провинцији у Кенији